De nombreux stades en France ont été nommés stade Léo-Lagrange d'après Léo Lagrange (1900-1940), sous-secrétaire d'État aux sports et à l'organisation des loisirs sous le Front populaire et mort au combat en juin 1940. 

On peut citer :
 stade Léo-Lagrange d'Armentières,
 stade Léo-Lagrange d'Asnières sur Seine,
 stade Léo-Lagrange de Besançon,
 stade Léo-Lagrange de Bondy,
 stade-Léo Lagrange de Bonneuil-sur-Marne,
 stade Léo-Lagrange de Bourg  (Gironde) 
 stade Léo-Lagrange de Capdenac-Gare (Aveyron)
 stade Léo-Lagrange de Chalon-sur-Saône,
 stade Léo-Lagrange  de Chenôve (Côte-d'Or),
 stade Léo-Lagrange de Nevers,
 stade Léo-Lagrange de Nice, également appelé stade du Ray
 stade Léo-Lagrange de Paris,
 stade Léo-Lagrange de Poissy,
 stade Léo-Lagrange de Sainte-Geneviève-des-Bois,
 stade Léo-Lagrange de Saint-Nazaire,
 stade Léo-Lagrange de Toulon
stade Léo-Lagrange de Lens